Die Boxkämpfe im Mittelgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 11. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.

Wettkampfverlauf 

Der Kanadier Irving Pease, der als Top-Favorit auf den Olympiasieg galt, betrat nie den Ring, da er zum einen nicht das erforderliche Gewicht auf die Waage brachte und ihm von der kanadischen Delegation vorgeworfen wurde, er würde die Reise nach Berlin eher als Vergnügungsfahrt wahrnehmen.

In der ersten Runde gab Chin Kuai-ti als erster chinesischer Boxer bei Olympischen Spielen sein Debüt, welches jedoch ein sehr kurzes war. Sein Gegner Richard Shrimpton aus Großbritannien schlug ihn in der ersten Runde bereits K.O., wurde jedoch disqualifiziert, da er vor dem K.O.-Schlag die Anweisungen des Ringrichters nicht befolgt hatte. Jedoch wurde diese Entscheidung am nächsten Tag revidiert.

Mit Lajos Szigeti, dem amtierenden Europameister aus Ungarn und dem olympischen Bronzemedaillengewinner im Weltergewicht von 1932 Bruno Ahlberg aus Finnland, schieden zwei Favoriten im Achtelfinale aus. Während des Turniers machte mit Henry Tiller ein Norweger auf sich aufmerksam, der einen nationalen Meister nach dem anderen besiegte und schließlich mit einem Sieg über den Polen Henryk Chmielewski ins Finale einzog.

Sein Gegner im Kampf um den Olympiasieg war der Franzose Jean Despeaux, dessen Geschwindigkeit zum entscheidenden Faktor wurde und der sich die Goldmedaille sicherte. Die Bronzemedaille gewann Raúl Villarreal aus Argentinien kampflos, da Chmielewski nicht angetreten war.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Mittelgewicht